Human Waste é o primeiro EP da banda de death metal Suffocation lançado pela Relapse Records.

Faixas

Créditos
 Frank Mullen - vocais
 Doug Cerrito - guitarras
 Terrance Hobbs - guitarras
 Mike Smith - bateria
 Josh Barohn - baixo

Produção

 Conrad Ziarnink- engenheiro na reedição (faixas: 6 to 8)
 Paul Bagin - engenheiro na primeira versão (faixas: 1 to 6), reedição (faixas: 1 to 7)
 Matthew F. Jacobson - produtor executivo
 Suffocation - produção
 Ron Spencer - arte de capa

Álbuns de Suffocation
EP de 1991
Álbuns de death metal